У́лица Металли́стов — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Металлистов — улица в Абакане.
 Улица Металлистов — улица в посёлке Восточный Советского района Казани.
 Улица Металлистов — улица в Липецке (Сырский).
 Улица Металлистов  — улица в Пензе.
 Улица Металлистов — улица в Перми.
 Улица Металлистов — улица в Самаре.
 Улица Металлистов — улица в Туле.
 В Твери:
 1-я улица Металлистов.
 2-я улица Металлистов.
 Улица Металлистов — улица в Уфе.
 Улица Металлистов — улица в Хабаровске.
 Улица Металлистов — улица в Ревде.

Украина 
 Улица Металлистов — улица в Донецке.
 Улица Металлистов — улица в Киеве.
 Улица Металлистов — улица в Симферополе.

Казахстан 

 Улица Металлистов — улица в  Караганде.

См. также 

 Проспект Металлистов